Перекона́ння — вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням; встановлена думка, прийняте вірування. Людина вірить в них, вважаючи їх абсолютною істиною. Як об'єкт, переконання — доктрина чи твердження, в яке хтось твердо вірить.
2. Перекона́ння 2 — вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням; встановлена думка, прийняте вірування. Людина вірить в них, вважаючи їх абсолютною істиною. Як об'єкт, переконання — доктрина чи твердження, в яке хтось твердо вірить.

Спонтанні переконання — звичайні переконання, які не були піддані критичному розгляду.

Наука переконання — процес чи майстерність впливу, чи шукання впливу на думки та вчинки особи, шляхом міркування чи розумового звернення, хоча здебільшого ефективність залежить від нераціональних факторів.

Дивіться синонім: віра, а також риторика — наука про красномовство.

Маніпуляція це провадження переконання до крайності, де одна сторона має вигоду за рахунок другої.

Арістотель сказав, що «риторика є мистецтвом відкриття, у конкретному випадку, доступних методів переконання.» та розрізняв три види переконання: 1) логічний спосіб переконання 2) емоційний спосіб переконання
3) етичний спосіб переконання

 Принципи переконання 

Роберт Чалдіні у своїй книзі про переконання, визначив шість «знарядь впливу»:

 Симпатія (уподобання): люди люблять тих хто їх любить або кого вони самі люблять'''

 Взаємність: люди відплачують по природі

 Суспільний доказ: люди слідують прикладу інших подібних
 Послідовність: люди стосуються до своїх чітких зобов'язань
 Авторитет: люди рахуються з експертами
 Недостача: люди хочуть більше того чого вони можуть мати менше

Методи переконання 

Через заклик до міркування:

 Логічний аргумент
 Логіка
 Риторика
 Науковий метод
 Доказ

Через заклик до емоції:

 Реклама
 Віра
 Представлення та Уявлення
 Пропаганда
 Спокуса (зваблювання)
 Традиція

Допоміжні засоби до переконання:

 Мова тіла (жестикуляція, вираз обличчя тощо)
 Спілкувальне вміння чи риторика
 Техніка продажу
 Тести особистості та шкала стилей конфлікту допомагають розробити стратегію, що базується на стилі ваємодії, котрому дана особа віддає перевагу

Інші засоби, які можуть або не можуть спрацювати:

 Обман
 Гіпноз
 Величне рекламування
 Влада (соціологія)

Техніки примусу, деякі з них є дуже суперечливими і/чи не є науково доведеними, як ефективні:

 "Промивання мозгу"
 Примусове переконання
 Контроль над розумом
 Тортури

Системи переконання для цілі зваблення:

 Спокуса
 Росс Джефріс
 Метод таємниці
 Ніл Страус
 Давід деАнджело

Див. також 
 атитюд
 диспозиція

Примітки 

2.

Посилання 

 Р. Ронін: Техніка переконання (фрагмент із книги Р.Роніна «Своя розвідка»)
 Переконання і примус в управлінських відносинах
 Переконання в педагогіці
 Про особисті переконання
 Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень
 Афоризми. Про розум, знання та переконання

Психологія особистості
Психологія впливу
Педагогіка
Абстрактні поняття